

Hydronyme 
 Le Belcaire est un petit fleuve côtier espagnol, au cours intermittent, situé dans la Communauté valencienne.

Toponyme 
 Belcaire est une commune française située dans le département de l'Aude en région Occitanie.

Ne pas confondre avec… 
  Belcayre, lieu-dit de Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne) célèbre pour ses vestiges préhistoriques